Аббревиатура RMX может означать
 Reuters-Micex Index — межбиржевой российский торговый индекс
 RMX — операционная система, разработанная для архитектур Intel 8080 и Intel 8086
 Suzuki RMX — марка мотоцикла японской компании Suzuki
 Risk Management Exchange — финансовый рынок в Германии
 Ремикс — версия музыкального произведения
 Grinderman 2 RMX — музыкальный альбом исполнителя Grinderman

RMX - ник одного из персонажей в фильме ,,Кто я''